Appersdorf ist der Name folgender Orte in Bayern: 

 Appersdorf (Freising), ehemalige Gemeinde im Landkreis Freising
 Appersdorf (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim
 Appersdorf (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim
 Appersdorf (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut